Morocelí kan syfta på:

Honduras 

 Morocelí (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Morocelí (ort), Departamento de El Paraíso,